Cayer ist der Familienname folgender Personen:

 David Cayer (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean de Capistran Aimé Cayer (1900–1978), kanadischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Ägypten